Skrzat (czes. Skřítek) – czeski film z 2005 r.
 Skřítek – przełęcz w Jesionikach